Vitvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitvattentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Vitvattentjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (13,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn